Numerosos teoremas deben su nombre a Augustin Louis Cauchy:

 El teorema integral de Cauchy en análisis complejo, generalizado al teorema de Cauchy-Goursat. Véase también la fórmula integral de Cauchy.
 El teorema del valor medio de Cauchy en análisis real.
 El teorema de Cauchy (teoría de grupos).
 El teorema de Cauchy-Hadamard un resultado de la convergencia de series de potencias.
 El teorema de Cauchy-Kovalévskaya sobre ecuaciones en derivadas parciales.
 El teorema de Cauchy-Lipschitz, más conocido como teorema de Picard-Lindelöf, un resultado sobre ecuaciones diferenciales ordinarias.

Otros resultados debidos a Cauchy son:
 El criterio de convergencia de Cauchy sobre la convergencia de sucesiones de Cauchy de números reales.
 Las ecuaciones de Cauchy-Riemann que debe verificar una función de variable compleja para ser derivable.

Augustin Louis Cauchy